Мамертин () е име в Древен Рим на:

 Когномен на фамилията Петронии Мамертини (Petronii Mamertini)
 Марк Петроний Мамертин, суфектконсул 150 г.
 Марк Петроний Сура Мамертин, консул 182 г.
 Клавдий Мамертин, преториански префект на Илирия, 361 г., консул 362 г.
 Свети Мамертин († ок. 462 г.)
 Свети Мамерт († 475 г. в Галия)
 Клавдиан Мамерт († 473), теолог и църковен писател, брат на Свети Мамерт, 5 век

Други:

 Мамертинска тъмница, градски затвор в Рим на Forum Romanum